Christian Bau ist der Name folgender Personen:

* Christian Bau (Regisseur) (* 1942), deutscher Filmregisseur, Kameramann und Produzent
 Christian Bau (Koch) (* 1971), deutscher Koch